Ménil of Menil kan verwijzen naar:
Menil-Favay, een plaatsje in de Belgische gemeente Hotton
 Ménil (Amberloup), een plaatsje in Amberloup, deelgemeente van de Belgische gemeente Sainte-Ode

 Ménil (Mayenne)
ook:

gemeenten met de naam Le Ménil (doorverwijspagina)